Místní jméno může znamenat: 
 Toponymum, místní název, označení sídla nebo neživého objektu v krajině
 Příjmení odvozené z místa, například Pražský nebo Třebízský, případně místní titul (von Prag)